Замкнутая система тел (механика)
 Замкнутая система тел (термодинамика)